Het wereldkampioenschap rally in 1973 was de eerste jaargang van het wereldkampioenschap rally (internationaal het World Rally Championship), georganiseerd door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA).

Verslag 
Het kampioenschap kwam voort uit het internationaal kampioenschap voor constructeurs, wat tussen 1970 en 1972 werd gehouden. Het principe bleef bestaan dat er enkel een kampioenschap open stond voor constructeurs, en het zou pas in het seizoen 1979 zijn dat er een apart kampioenschap voor rijders werd ingevoerd. Het seizoen werd gestrekt over dertien evenementen, bestaande uit veelal bekende rally's als die van Monte Carlo, Zweden, Kenia, Griekenland, Finland en Groot-Brittannië. De combinatie Alpine-Renault domineerde in grote lijnen het seizoen en werden gekroond als de eerste officieuze wereldkampioenen.

Nieuwe reglementen 
 Een nieuw puntensysteem werd geïntroduceerd. De verdeling was als volgt: winnaar: 20 punten, tweede: 15, derde: 12, vierde: 10, vijfde: 8, zesde: 6, zevende: 4, achtste: 3, negende: 2, tiende: 1 punt. Enkel de beste geplaatste auto van elke constructeur kon punten pakken.

Kalender 
 De kalender bestond uit dertien evenementen, die voorheen deel hadden uitgemaakt van het internationaal kampioenschap voor constructeurs en het Europees kampioenschap rally. Monte Carlo kreeg de eer het inaugurele wereldkampioenschap eind januari te openen.

Resultaten

Kampioenschap stand

Constructeurs 

 Noot: De beste acht resultaten werden gerekend voor het kampioenschap.

Externe link 
  Resultaten op eWRC-results.com

1973
Rally in 1973